George Strait – cantante statunitense
 Ralph Strait – attore statunitense
 Sonny Strait – doppiatore e fumettista statunitense
 Steven Strait – attore statunitense